Le bataillon Dnipro, également connu sous le Dnipro-1 (ukrainien : Батальйон «Дніпро»), surnommé aussi le bataillon Kolomoïsky, est une unité paramilitaire spéciale formée de volontaires ukrainiens. Il est placé sous le commandement du ministère de l'intérieur d'Ukraine et est intégré aux forces spéciales de polices par l’État-major ukrainien. Ce bataillon est chargé de lutter contre l'insurrection armée pro-russe à l'Est.

Organisation

Création 
Alors que l’État Ukrainien est en faillite et que de nombreux soldats de l'armée nationale ont déserté, et aussi pour pallier une armée ukrainienne désorganisée et peu motivée, dont les appelés du Donbass ne sont plus envoyés combattre dans l'est du pays, par crainte qu’ils ne changent de bord, le 13 avril 2014, au lendemain des référendums de Louhansk et de Donetsk, le ministre de l'intérieur du gouvernement par intérim Arsen Avakov décide de former des milices armées spéciales, afin de lutter contre le désordre à l'Est. Les actions de combat qui sont menées sont dénommées , afin de souligner l'illégalité de ces référendums populaires et de ne pas négocier avec les insurgés pro-russes de l'Est.

Financement 
Le bataillon Dnipro est financé par l'oligarque Ihor Kolomoïsky à hauteur de 10 millions $ pour monter l'unité d'où le surnom de bataillon Kolomoïsky.

Ihor Kolomoïsky offre des récompenses à ceux qui remettent des armes aux autorités, notamment  pour un AK-47, l'arrestation d’un rebelle pro-russe vaut  et la libération d'un bâtiment occupé par les séparatistes, .

Ihor Kolomoïsky offre même un million de dollars à celui qui assassinera le député pro-russe et ancien candidat à la présidentielle ukrainienne du 25 mai 2014, Oleg Tsarev.

Commandement 
Le commandant de l'unité Yuriy Bereza est depuis les élections législatives, un membre du parlement ukrainien pour le Front populaire; il a été placé  sur la liste des parties de l'élection.

Volodymyr Parasyuk a également été élu au parlement lors de ces élections en remportant la circonscription électorale de Yavoriv avec 56,56% des voix

Un proche collaborateur de l’ancien secrétaire Andriy Paroubiy, membre du conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, confie que .

Opérations

Exactions 
Le 11 mai 2014, le bataillon Dnipro tente d'interdire le référendum, un photographe de guerre français a pris en photo des radicaux de Pravy Sektor qui forment le bataillon Dnipro mené par Andriy Denisenko, chef de Pravy Sektor pour la région de Dniepropetrovsk, saccageant le bureau de vote dans la ville de Krasnoarmiysk pendant le référendum. Les miliciens néonazis ont blessé à bout portant une personne et tué deux autres personnes, toutes trois sans armes. Selon le photographe de guerre Jérôme Sessini .

Le , Amnesty International rapporte que des unités bloquent l'aide humanitaire destinée aux populations des zones contrôlées par les séparatistes. Selon Amnesty International, les bataillons Aidar, Donbass et Dnipro-1 ont bloqué le convoi d'aide humanitaire parce qu'ils . Denis Krivosheev, le directeur d'Amnesty International en Europe et Asie Centrale souligne qu'utiliser la faim contre les populations civiles est un crime de guerre.

À la suite du changement de direction de Ukrnafta pour cesser la mainmise illégale de l'oligarque, Kolomoisky envoie des hommes du bataillon Dnipro-1, pour occuper le siège de l'entreprise publique Ukrnafta afin de s'approprier la société d'état. Cette action conduira le président Porochenko a limoger Kolomoïsky de son poste de gouverneur.

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Référendums de 2014 au Donbass
 Bataillon Donbass
 Bataillon Djokhar Doudaïev
 Bataillon Aidar
 Régiment Azov
 Bataillon Noman Çelebicihan
 Guerre du Donbass

Dnipro
Extrême droite en Ukraine
Nationalisme ukrainien
Néonazisme
Faction armée d'extrême droite
Unité militaire de la guerre russo-ukrainienne